Ната́лья Сафро́нова: Сафронова, Наталья Борисовна (род. 1957) — писательница, драматург, ученый, преподаватель, телеведущая.
 Сафронова, Наталья Андреевна (род. 1979) — российская волейболистка.
 Сафронова, Наталья Ивановна (род. 1974) — белорусская легкоатлетка.